Harned steht für:

 Harned (Kentucky), eine Ortschaft im Breckinridge County, im US-Bundesstaat Kentucky

Harned ist der  Familienname folgender Personen:

 Clemence Sophia Harned Lozier (1813–1888), amerikanische Ärztin und Aktivistin